Neuf-Juin, IX-Juin ou 9-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
 9 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places, de pays ou de régions francophones, contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, pendant la  seconde Guerre mondiale :

 Les 9 et , pendant la Bataille de France : 
 Combats de Venables dans l'Eure. 
 Bombardement aérien par l'aviation allemande, qui fit une centaine de morts à Dreux, en Eure-et-Loir.
 Le , massacres perpétrés par la  SS Das Reich : 
 Massacre d'Argenton-sur-Creuse dans l'Indre, où 67 habitants, gendarmes et Résistants sont exécutés.
 Massacre de Tulle en Corrèze, où 99 personnes furent pendues et 140 déportées.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Juin (odonymie).

Graphies en langue étrangère

Références et localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Références

Localisations 
Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en lettres

Géolocalisation des odonymes dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
09